Little kan som auktorsförkortning betyda:

 Damon P. Little
 Elbert Luther Little

Robotskapade auktorsförkortningar